Nelting ist der Familienname folgender Personen:

 David Nelting (* 1971), deutscher Romanist und Literaturwissenschaftler
 Manfred Nelting (* 1950), deutscher Mediziner